Essertines est le nom ou partie du nom de plusieurs communes françaises ou suisses :

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France